Rhythm of Love (Kylie Minogue-album)
Rhythm of Love (Alena Lanszkaja-dal)
Rhythm of Love (Scorpions-dal)
Rhythm of Love (Yes-dal)